Александр Кирилюк: Кирилюк, Александр Дмитриевич (1916— не ранее 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кирилюк, Александр Ильич (род. 1964) — советский и украинский футболист, футбольный.